Miejscowości w Polsce:
 Lutomia Dolna
 Lutomia Górna
 Mała Lutomia (Lutomia Mała)
 Witonia (rzeka) (inna nazwa Lutomia)
 Lutomia – dawna gmina
 Lutomia – gromada